Edward Darmanin – ex calciatore maltese
John Darmanin – ex calciatore maltese
Saviour Darmanin – ex calciatore maltese